Buried puede referirse a:

 «Buried», el séptimo episodio de la segunda temporada de la serie Prison Break.
 Buried, película de suspenso del 2010 dirigida por Rodrigo Cortés.
 «Buried Myself Alive», el tercer sencillo de The Used de su álbum homónimo.
 «Buried Alive By Love», la primera pista musical del disco Love Metal, de la banda finlandesa HIM.
 Buried Fire, novela de fantasía del autor Jonathan Stroud.
 «Buried», episodio de la quinta temporada de Breaking Bad.